Nozze di sangue (Bodas de Sangre) – opera teatrale scritta da Federico García Lorca nel 1932 e rappresentata nel 1933
Nozze di sangue (Les Noces sanglantes) – film del 1916 della serie I vampiri, regia di Louis Feuillade
Nozze di sangue  – film del 1941 per la regia di Goffredo Alessandrini, tratto da un racconto di Lina Pietravalle
Nozze di sangue  – sceneggiato televisivo del 1963 per la regia di Vittorio Cottafavi, tratto dal dramma di Garcia Lorca
Bodas de sangre - Nozze di sangue (Bodas de Sangre) – film del 1981 per la regia di Carlos Saura, tratto dal dramma di García Lorca